Корал Нуево има више значења:

 Корал Нуево (Лувијанос), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Корал Нуево (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику